Ярислей Сильва Родригес (; 1 июня 1987, Сан-Луис, Пинар-дель-Рио) — кубинская легкоатлетка, выступает в прыжках с шестом. Серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года. Чемпионка мира 2015 года. Чемпионка мира в помещении 2014 года. Трёхкратная чемпионка Панамериканских игр (2011, 2015, 2019). Многократная чемпионка Кубы.

Карьера 
Начала участвовать в соревнованиях по прыжкам с шестом в 12 лет.

5 июня 2014 года стала победительницей Golden Gala с результатом 4,70 м.

Личные рекорды 
 Прыжок с шестом: 4.91 м — , Беккум, 2 августа 2015
 Прыжок с шестом (в помещении): 4.82 м — , Де-Мойн, 24 апреля 2013

Достижения

Примечания

Ссылки 
 

Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Панамериканских игр по лёгкой атлетике